Гальбштадт (с  — Полугород) — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Гальбштадт — прежнее название села Наташино Успенского района Павлодарской области.

Россия 
 Гальбштадт — село, административный центр Немецкого национального района Алтайского края.
 Гальбштадт — прежнее название села Гольбштадт Москаленского района Омской области.

Украина 
 Гальбштадт — прежнее название города Молочанск Токмакского района Запорожской области.
 Гальбштадт — до 1946 года название села Новосёловка Николаевского района Николаевской области.

См. также 
 Ней-Гальбштадт